Vieille Chapelle renvoie à :

 Vieille-Chapelle, commune française du département du Pas-de-Calais ;
 La Vieille-Chapelle, quartier du  de Marseille.